Burrell Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Burrell Township (Iowa)
 Burrell Township (Armstrong County, Pennsylvania)
 Burrell Township (Indiana County, Pennsylvania)